Martin Warnke ist der Name folgender Personen:

* Martin Warnke (Kunsthistoriker) (1937–2019), deutscher Kunsthistoriker
 Martin Warnke (Informatiker) (* 1955), deutscher Informatiker und Hochschullehrer